Ulpiana (stolica tytularna) – biskupstwo tytularne w Kosowie 
 Lipljan (dawna Ulpiana) – miasto w Kosowie